Оле́г Деме́нтьев:
 Дементьев, Олег Иванович (1938—1991) — советский шахматист.
 Дементьев, Олег (стрелок) — заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе.